Silnice A1 se nachází ve více státech:
 Silnice A1 (Austrálie)
 Silnice A1 (Velká Británie)
 Dálnice
 Dálnice A1 (Bosna a Hercegovina)
 Dálnice A1 (Chorvatsko)
 Dálnice A1 (Itálie)
 Dálnice A1 (Litva)
 Dálnice A1 (Lotyšsko)
 Dálnice A1 (Lucembursko)
Dálnice A1 (Makedonie)
 Dálnice A1 (Německo)
 Dálnice A1 (Polsko)
 Dálnice A1 (Rakousko)
 Dálnice A1 (Rumunsko)
 Dálnice A1 (Slovinsko)
Dálnice A1 (Srbsko)
 Dálnice A1 (Švýcarsko)
 Dálnice Trakija – bulharská dálnice označená A1